Peltzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Peltzer (1875–1914), deutscher Kunsthistoriker
 Auguste Peltzer (Guillaume Auguste Peltzer; 1831–1893), belgischer Tuchfabrikant und Politiker
 Berndt Peltzer (1931–2021), deutscher Fechttrainer
 Edmund Peltzer (1810–1880), deutscher Richter und Politiker
 Édouard Peltzer (1859–1934), belgischer Tuchfabrikant und Politiker
 Franz Joseph Wilhelm Peltzer (1850–1908), deutscher Verwaltungsjurist 
 Friedrich Karl Peltzer (1903–1981), deutscher Unternehmensgründer
 Gisela Peltzer (* 1926), deutsche Schauspielerin
 Herman Peltzer (1887–1957), niederländischer Fußballspieler
 Jörg Peltzer (* 1975), deutscher Historiker
 Laurenz Peltzer (1602–1662), deutscher Priester und Kölner Generalvikar
 Ludwig Peltzer (1835–1915), deutscher Politiker (Zentrum), MdR, siehe Ludwig Pelzer
 Marco Peltzer, belgischer Eishockeyspieler
 Mathias Peltzer (1508–um 1591), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Matthias Kremer, genannt Peltzer (1465–1557), deutscher Theologe und Hochschullehrer, siehe Matthias Kremer
 Napoléon Peltzer (1802–1889), deutscher Tuchfabrikant
 Otto Peltzer (1900–1970), deutscher Leichtathlet
 Paul Nicolas Édouard Peltzer (1829–1903), belgischer Tuchfabrikant und Politiker
 Robert von Peltzer (1846–1940), deutsch-estnischer Textilfabrikant
 Rudolf Arthur Peltzer (1873–1955), deutscher Kunsthistoriker
 Tatjana Iwanowna Peltzer (1904–1992), russische Schauspielerin
 Ulrich Peltzer (* 1956), deutscher Schriftsteller

Peltzer steht für:
 Peltzer (Familie), deutsche Unternehmerfamilie
 Peltzer & Fils, ehemalige Tuchfabrik in Verviers
 Justizfall Peltzer, ein Strafverfahren gegen die Brüder Armand und Léon Peltzer im Jahr 1882

Siehe auch:
 Pelzer